В этой статье перечислены все бомбардиры каждой страны на чемпионатах мира по футболу. Числа в зелёных ячейках означают, что игрок закончил турнир лучшим (или одним из лучших бомбардиров) чемпионата мира.

Всего на чемпионатах мира было забито более 2300 голов (без учёта послематчевых пенальти). Первый гол на чемпионатах мира забил француз Люсьен Лоран на чемпионате мира 1930. Более 1200 футболистов хотя бы раз забивали на этом турнире, однако игроков, забивших хотя бы 5 мячей, только 90.

Лучшим бомбардиром первого чемпионата мира по футболу 1930 в Уругвае стал аргентинец Гильермо Стабиле, забивший 8 мячей. С тех пор больше Стабиле забило только 22 футболиста: первым побил результат аргентинца венгр Шандор Кочиш: на чемпионате мира 1954 Кочиш, в составе знаменитой Золотой команды, отличился 11 раз. На следующем чемпионате рекорд Кочиша побил Жюст Фонтен: 13 голов в шести играх. На чемпионате мира 1970 года Герд Мюллер забил 10 голов, и, отличившись ещё четырежды на следующем турнире (включая гол в финальном матче против Нидерландов), возглавил общий список. Его рекорд продержался более 30 лет, пока бразилец Роналдо не забил 15 голов в период с 1998 по 2006 год. В период с 2002 по 2014 Мирослав Клозе отличился 16 раз, что позволило ему возглавить общий список бомбардиров.

Из 90 игроков, забивших как минимум 5 голов на чемпионатах мира, только у пяти футболистов средний показатель превышает 2 гола за игру: Шандор Кочиш, Жюст Фонтен, Гильермо Стабиле, Йозеф Хюги и Олег Саленко; на чемпионате мира 1938 в своей единственной игре на турнире поляк Эрнест Вилимовский отличился четырежды. Эти 90 игроков представляют 30 футбольных сборных (при этом тринадцать игроков представляют Бразилию, а ещё четырнадцать — Германию). В общей сложности 60 игроков представляют УЕФА (Европа), 26 — КОНМЕБОЛ (Южная Америка), по одному представителю от Камеруна, Ганы, Австралии и США.

Жюст Фонтен — рекордсмен по количеству голов на одном турнире (тринадцать голов в 1958 году). В 1962 году шесть игроков стали лучшими бомбардирами турнира, забив всего четыре мяча каждый. Всего 29 футболистов становились лучшими бомбардирами чемпионатов мира, при этом никто не становился лучшим бомбардиров дважды. Девять из них забили как минимум 7 мячей на турнире, за исключением Жаирзиньо, который, имея в своём активе семь голов, так и не стал лучшим бомбардиров, уступив Герду Мюллеру (10 голов).

Бомбардиры по странам

Австралия 

 Автогол(ы) Австралии
 Колин Кьюррэн (записан на ГДР в 1974)

Австрия

Алжир

Англия 

 Автогол (ы) Англии
 Джимми Дикинсон (записан на Бельгию 1954)

Ангола

Аргентина 

 Автогол(ы) Аргентины
 Роберто Перфумо (записан на Италию 1974)

Бельгия

Болгария 

 Автогол (ы) Болгарии
 Иван Давидов (записан на Венгрию 1966)
 Иван Вутсов (записан на Португалию 1966)
 Георги Бачев (записан на Испанию 1998)

Боливия

Босния и Герцеговина 

 Автогол(ы) Боснии и Герцеговины
 Сеад Колашинац (записан на Аргентину 2014)

Бразилия 

 Автогол(ы) Бразилии
 Марсело (записан на Хорватию 2014)

Венгрия 

 Автогол (ы) Венгрии
 Ласло Дайка (записан Советскому Союзу 1986)

Восточная Германия

Гаити

Гана 

 Автогол (ы) Ганы
 Джон Бой (записан Португалии 2014)

Германия 
Выступала под названием Западной Германии 1954—1990. Смотреть Восточная Германия как отдельную сборную.

 Автогол(ы) Германии
 Берти Фогтс (записан на Австрию 1978)

Гондурас 

 Автогол (ы) Гондураса
 Ноэль Вальядарес (записан Франции 2014)

Греция

Дания 

 Автогол (ы) Дании
 Даниэль Аггер (записан на Нидерланды 2010)

ДР Конго 
Соревновались под названием Заир в 1974

Египет

Израиль

Индонезия 
Выступала под названием голландская Ост-Индия (1938).

Ирак

Иран 

 Автогол (ы) Ирана
 Андраник Эскандарян (записан на Шотландию 1978)

Ирландия

Испания 

 Автогол (ы) Испании
 Хосе Парра (записан Бразилии 1950)
 Андони Субисаррета (записан Нигерии 1998)
 Карлес Пуйоль (записан Парагваю 2002)

Италия 

 Автогол (ы) Италии
 Кристиан Дзаккардо (записан США 2006)

Камерун

Канада

Китай

Колумбия 

 Автогол(ы) Колумбии
 Андрес Эскобар (записан на США 1994)

Коста-Рика

Кот д’Ивуар

Куба

Кувейт

Марокко 

 Автогол (ы)Марокко
 Юссеф Чиппо (записан Норвегии 1998)
 Азиз Бухаддуз (записан Иран 2018)

Мексика 

 Автогол (ы) Мексики
 Мануэль Росас (записан Чили 1930)
 Рауль Карденас (записан Франции 1954)
 Хавьер Гусман (записан Италии 1970)

Нигерия 

 Автогол (ы) Нигерии
 Джозеф Йобо (записан Франции 2014)

Нидерланды 

 Автогол (ы) Нидерландов
 Рууд Крол (записан Болгарии 1974)
 Эрни Брандтс (Записан Италии 1978)

Новая Зеландия

Норвегия

ОАЭ

Парагвай 

 Автогол (ы) Парагвая
 Карлос Гамарра (записан Англии 2006)

Перу

Польша

Португалия 

 Автогол (ы) Португалии
 Жорже Кошта (записан США 2002)
 Пети (записан Германии 2006)

Южная Корея 

 Автогол (ы) Южной Кореи
 Чо Кван Рё (записан Италии 1986)
 Пак Чу Ён (записан Аргентине 2010)

Россия 

Смотреть Советский Союз 1930—1990.

Румыния

Сальвадор

Саудовская Аравия

Северная Ирландия

Северная Корея

Сенегал

Сербия 
Соревновалась как Сербия и Черногория в 2006. Смотреть Югославия 1930—2002.

Словакия 

Смотреть Чехословакия 1930—1994.

Словения

СССР 

1930-1990. Смотреть Россия 1994-.

США 

 Автогол (ы) США
 Джефф Эйгус (записан Португалии 2002)

Того

Тринидад и Тобаго 

 Автогол (ы) Тринидад и Тогаго
 Брент Санчо (засчитан Парагваю 2006)

Тунис

Турция

Украина

Уругвай 

 Автогол (ы) Уругвая
 Луис Альберто Крус (записан Австрии 1954)

Уэльс

Франция

Хорватия

Чехия 
 Чехословакия 1930—1994.

Чехословакия 
1930-1994. Чехия и Словакия 1998-

 Автогол (ы) Чехословакии
 Йозеф Бармош (записан на Англию in 1982)

Чили

Швейцария 

 Автогол (ы) Швейцарии
 Эрнст Лёрштер (записан Германии 1938)

Швеция 

 Автогол(ы) Швеции
 Свен Якобссон (записано Венгрии 1938)

Шотландия 

 Автогол (ы) Шотландии
 Том Бойд (записан Бразилии 1998)

Эквадор

Югославия 
1930-2002 (как Королевство Югославия in 1930—1938, as СФР Югославия 1950—1990, как ФР Юголславия 1994—2002). Смотреть Сербия 2006-present (выступала как Сербия и Черногория в 2006).

ЮАР 

 Автогол (ы) Южной Африки
 Пьер Исса (записан Франции 1998)

Ямайка

Япония 

 Автогол (ы) Югославии
 Ивица Хорват (записан Германии 1954)
 Синиша Михайлович (записан Германии 1998)

Чемпионаты мира по футболу